Terrance Richardson, dit Terry, né le  à New Westminster dans la province de la Colombie-Britannique, au Canada, est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière 

Choisi lors du repêchage amateur de la LNH 1973 en  par les Red Wings de Détroit, il commence sa carrière dans la Ligue nationale de hockey lors de la saison 1973 avec la franchise du Michigan. Il ne joue que très peu de matchs avec Detroit, évoluant plus souvent dans la Ligue américaine de hockey avec les équipes affiliées aux Red Wings, comme les Wings de la Virginie.

Après seulement 19 matchs avec Détroit, en quatre saisons, il s'engage avec les Blues de Saint-Louis où il ne joue qu'une fois.

Il termine sa carrière en 1980 avec les Indians de Springfield dans la LAH.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1972-1973 || New Westminster || WCHL || 68 || 31 || 22 || 15 ||  || 239 || 3,77 || 0 || 0 || 41 || 5 ||  ||  || 300 || 32 || 6,4 ||  || 0 || 
|-
| 1973-1974 || Wings de la Virginie || LAH || 14 || 5 || 7 || 2 || 744 || 44 || 3,54 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1973-1974 || Red Wings de Détroit || LNH || 9 || 1 || 4 || 0 || 314 || 28 || 5,35 || 82,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1974-1975 || Wings de la Virginie || LAH || 30 || 10 || 13 || 3 ||  || 96 || 3,57 || 0 || 1 || 21 || 2 || 0 || 2 || 119 || 7 || 3,52 ||  || 0 || 2
|-
| 1974-1975 || Red Wings de Détroit || LNH || 4 || 1 || 2 || 0 || 201 || 23 || 6,86 || 75,8 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1975-1976 || Red Wings de Détroit || LNH || 1 || 0 || 1 || 0 || 60 || 7 || 7 || 80,6 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1975-1976 || Indians de Springfield || LAH || 20 ||  ||  ||  || 0 ||  ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1975-1976 || Nighthawks de New Haven || LAH || 4 || 1 || 2 || 1 || 243 || 14 || 3,46 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 2 || 126 || 6 || 2,86 ||  || 0 || 0
|-
| 1976-1977 || Wings de Kalamazoo || LIH || 65 ||  ||  ||  ||  || 218 || 3,62 || 0 || 0 || 14 || 10 || 5 || 5 || 585 || 30 || 3,08 ||  || 0 || 2
|-
| 1976-1977 || Red Wings de Détroit || LNH || 5 || 1 || 3 || 0 || 269 || 18 || 4,02 || 86,9 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1977-1978 || Red Wings de Kansas City || LCH || 63 || 27 || 32 || 2 ||  || 199 || 3,17 || 0 || 1 || 21 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1978-1979 || Golden Eagles de Salt Lake || LCH || 40 || 30 || 7 || 3 ||  || 102 || 2,53 || 0 || 5 || 10 || 7 ||  ||  || 398 || 21 || 3,17 ||  || 0 || 2
|-
| 1978-1979 || Blues de Saint-Louis || LNH || 1 || 0 || 1 || 0 || 60 || 9 || 9 || 75 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1979-1980 || Indians de Springfield || LAH || 46 || 15 || 22 || 7 ||  || 162 || 3,65 || 0 || 0 || 41 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 20 || 14 || 3 || 11 || 904 || 85 || 5,64 || 81,8 || 0 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en mai 1953
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Wings de la Virginie
Joueur des Indians de Springfield
Joueur des Nighthawks de New Haven
Joueur des Wings de Kalamazoo (1974-1995)
Joueur des Red Wings de Kansas City
Joueur des Golden Eagles de Salt Lake (LCH)
Gagnant du trophée James-Norris (LIH)